Almanir Grego foi um compositor e poeta de música popular brasileira.

Discografia 
Almanir Grego

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói